Fanshawe ist der Familienname folgender Personen:

 Andy Fanshawe (1963–1992), britischer Bergsteiger
 Ann Fanshawe (1625–1680), englische Autorin, bekannt für ihre Memoiren
 Anthony Royle, Baron Fanshawe of Richmond (1927–2001), englischer Politiker
 Arthur Dalrymple Fanshawe (1847–1936), britischer Admiral
 Catherine Maria Fanshawe (1765–1834), englische Dichterin
 David Fanshawe (1942–2010), englischer Komponist
 Edward Arthur Fanshawe (1859–1952), britischer Generalleutnant 
 Evelyn Fanshawe, britischer Militär

 Robert Fanshawe (1863–1946), britischer Generalmajor  
 Simon Fanshawe (* 1956), englischer Kabarettist und Autor

Fanshawe ist außerdem der Name von:

 Fanshawe (Oklahoma), Ort in den Vereinigten Staaten
 Fanshawe (See), See in London, Ontario, Kanada
 Fanshawe (Roman), der erste Roman von Nathaniel Hawthorne
 Fanshawe und seine Frau Sophie Fanshawe, zwei Figuren im Roman Hinter verschlossenen Türen von Paul Auster 

Siehe auch:
 Featherstonhaugh, alternative Schreibweise derselben Aussprache